Наталья Яковлевна Подольская (6 сентября 1925, Мукден, Маньчжурия — 4 декабря 2010 год, Москва) — советская .

Выросла в семье советского дипломата, члена ВКП(б) с 1929 года Якова Борисовича Подольского. После того, как родители Натальи Яковлевны были репрессированы в 1937 году, она жила у своей тётки, потом в семье профессора Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Владимира Оскаровича Витта. В 1941—1943 годах находилась в эвакуации в Молотовской области (сейчас Пермский край)

Окончила филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова (1949). Награждена медалью «Заслуженный деятель польской культуры». Чл. Союза писателей СССР (1979) и Союза писателей Москвы. Переводила на русский язык польскую литературу, работала в издательстве «Иностранная литература».

Скончалась 4 декабря 2010 года в Москве.

Сочинения

Переводы 
 Анджиевский Е. Пепел и алмаз. М., 1965
 Ожешко Э. Господа Помпахинские. М., 1966
 Корчак Я. Король Матиуш; Матиуш на необитаем острове. М., 1972
 Ожеговская Г. Не голова, а компьютер. М., 1982

Ссылки 

Литература на польском языке
Выпускники филологического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы